Le daim européen est un mammifère artiodactyle ruminant de la famille des cervidés.
Les Daims (Dajm) sont des friandises originaires de Suède.
Le suède ou daim est un type de cuir avec une finition plus douce.
 DAIM,  pseudonyme de Mirko Reisser, né en 1971,  artiste du graffiti allemand.

Filmographie 
Le Daim, film français